

Рашеви — село в гміні Кобилін Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Рашеви — село в гміні Жеркув Яроцинського повіту Великопольського воєводства